

Cinema 
 Mi vida loca – film del 1994 diretto da Allison Anders

Musica 
 Mi vida loca – album dei Los Auténticos Decadentes del 1995
 Mi vida loca – album dei Woptime del 2002
 Mi vida loca – album dei Liv del 2005
 Mi vida loca – album di Jenni Rivera del 2007
 Mi vida loca (My Crazy Life) – singolo di Pam Tillis del 1994